Die 46. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  46. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  46. Landwehr-Division (2. Königlich Sächsische)
  46. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  46. Division (Königreich Italien)
  46. Division (Japanisches Kaiserreich)
  46. Landwehr Infanterietruppendivision (ab 1917 46. Schützendivision), Verband der k.k. Landwehr
  46. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  46th (North Midland) Division
  46th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  46. Schützen-Division (Sowjetunion), 1941 an der Kesselschlacht bei Smolensk beteiligt
  46. motorisierte Schützen-Division (Sowjetunion), 1964 in Kursk aufgestellt, 1964 in 272. motorisierten Schützen-Division (Sowjetunion) umbenannt
  46. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern